Брик Тауншип () — тауншип в Ошене (Нью-Джерси, США). Согласно переписи 2020 года, население составляет 73 620 человек. Это делает его 13-м по величине в Нью-Джерси и 3-м по численности населения в Ошене (после Лейквуда и Томс-Ривера).

В 2006 году тауншип получил звание «Самого безопасного города Америки» по версии . С 2000 года он считается самым безопасным городом с населением более 75 000 человек в Нью-Джерси. В 2003 и 2004 годах Брик Тауншип был признан вторым самым безопасным городом в США после Ньютона (Массачусетс). В 2005 году он опустился на пятое место.

Тауншип назван в честь Джозефа Брика, владельца Бергенского металлургического завода, расположенного на реке .

География 
По данным Бюро переписи населения США, Брик Тауншип имеет общую площадь в 83,44 км2. Из них 66,34 км2 приходятся на сушу, а 17,11 км2 — на воду.

Население

Образование

Примечания 

Тауншипы Нью-Джерси
Населённые пункты округа Ошен